

Patronyme 

 Adolphe Zünd-Burguet (-), spécialiste des troubles de la parole.
 Jacqueline Zünd (1971-), réalisatrice suisse.
 Stephan Zünd (1969-), ancien sauteur à ski suisse.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.
Patronyme suisse